Der Name Nürnberger Bund bezieht sich auf verschiedene Zusammenschlüsse und Organisationen:
 ein Städtebündnis im Heiligen Römischen Reich: Katholische Liga
 eine Kurzform für den Bund Deutscher Nahrungsmittel-Fabrikanten und -Händler
 die Handelsgenossenschaft Nürnberger Bund Großeinkauf (NB) für Porzellan- und Keramikwaren